Bonita (z lat. bonitas, od bonus, dobrý) je míra kvality, schopností a možností. 

 bonita (finančnictví) – schopnost a ochota dlužníka dostát svým závazkům
 profesní bonita – schopnost podniku dosahovat určitých standardů produktu (služeb, výrobků)
 půdní bonita – v zemědělství nebo lesnictví kvalita půdy (viz též Bonitovaná půdně ekologická jednotka)

příjmení
 Maria Bonita (1911–1938) – družka nejslavnějšího brazilského bandity Lampião